Farilhão steht für:

 Prego do mar, eine Felsnadel im Meer bei den Ilhas Desertas (auch Farilhão Testa)
 Farilhões, eine Inselgruppe vor der Küste Portugals mit den Inseln:
 Farilhão Grande
 Farilhão de Nordeste
 Farilhão da Cova